

Patronyme 

 Achille Cesbron (1849-1913), artiste peintre français ;
 Auguste Cesbron (1887-1962), prélat français, évêque d'Annecy de 1940 à 1962 ;
 Charles-Jean Cesbron-Lavau (1763-1829), manufacturier et homme politique ;
 Charles Cesbron-Lavau (1791-1857), manufacturier et homme politique ;
 Ernest Cesbron (1809-1882), homme politique français ;
 Fabien Cesbron (1862-1931), homme politique français ;
 Gilbert Cesbron (1913-1979), écrivain français ;
 Louis Cesbron (1903-1980), prêtre catholique français ;
 Suzanne Cesbron-Viseur (1879-1967), cantatrice française.

Lien externe